

Toponyme
 Arthez-d'Armagnac, commune française des Landes
 Arthez-de-Béarn, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Arthez-d'Asson, commune française des Pyrénées-Atlantiques
 Viellenave-d'Arthez, commune française des Pyrénées-Atlantiques

Homonymie de toponyme